Барио ел Тамариндо има више значења:

 Барио ел Тамариндо (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Барио ел Тамариндо (Астла де Теразас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику